Stark County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stark County (Illinois)
 Stark County (North Dakota)
 Stark County (Ohio)

siehe auch 
 Starke County